О́льга Ю́рьевна Кривоше́ева (15 мая 1961, Новосибирск, РСФСР, СССР) — советская волейболистка, игрок сборной СССР (1984—1988). Олимпийская чемпионка 1988, чемпионка Европы 1985. Связующая. Заслуженный мастер спорта СССР (1988).

Биография 
Ольга Кривошеева родилась в Новосибирске. В 1969 году вместе с семьёй переехала в Степногорск Казахской ССР, где начала заниматься волейболом. Первый тренер — Е. П. Лавкин. Выступала за команду АДК (Алма-Ата) (до 1988 года). В её составе: чемпионка СССР 1984, серебряный (1986, 1988) и бронзовый (1985) призёр чемпионатов СССР, победительница розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1985.

В сборной СССР в официальных соревнованиях выступала в 1984—1988 годах. В её составе:
 олимпийская чемпионка 1988;
 бронзовый призёр Кубка мира 1985;
 чемпионка Европы 1985;
 серебряный призёр чемпионата Европы 1987;
 серебряный призёр соревнований «Дружба-84»;
 чемпионка Игр Доброй воли 1986;
 участница чемпионата мира 1986.

В 1990-е годы выступала за клубные команды Турции («Вакыфбанк» Анкара) и Германии (1994—1996 — «Шверинер», 1997 — «Вецлар»). Чемпионка (1995) и бронзовый призёр (1996) чемпионата Германии. В 1996—1997 один сезон провела в Казахстане, выступая за павлодарский «Иртыш» и выиграла с командой золотые медали первенства страны.

В настоящее время проживает в городе Вецлар (Германия), работает детским тренером.

Источник 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Ссылки 
 Агентство «Караван» (Казахстан)/У нас в гостях/ ФРАУ ОЛЬГА
 Икона казахстанского волейбола

Волейболисты СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы по волейболу
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы Европы по волейболу
Чемпионы СССР по волейболу
Игроки ВК АДК